Olympos eller Ólympos kan syfta på:

 Olympos –  i grekisk mytologi ett berg som rymde gudarnas boning, se Olympen
 Olympos (Lykien) – antik stad i Lykien vid nuvarande Turkiets sydvästra medelhavskust
 Olympus Mons – det högsta berget på Mars
 Olympus – ett japanskt elektronikföretag

Geografi

Cypern
 Olympos, Cypern – Cyperns högsta berg
 Ólympos (bergstopp) – i distriktet Eparchía Ammochóstoui distriktet Eparchía Ammochóstou

Grekland
 Olympos – Greklands högsta berg på gränsen mellan Makedonien och Thessalien
 Ólympos (berg i Grekland, Grekiska fastlandet) – ett berg i prefekturen Nomós Evvoías
 Dimos Dio-Olympos – en kommun i prefekturen Nomós Pierías

Turkiet
 Mysiska Olympus – ett berg i provinsen Bursa, se Uludağ

Se även
 Mount Olympus
 Olympus (olika betydelser)